Куанышева Жанна (Жаннат) Шораевна (; 4 апреля 1958 род. , Казахская ССР) — советская, казахская актриса. Заслуженная артистка Казахской ССР (1990). Член Союза кинематографистов СССР и Казахстана.

Биография 
Жанна Куанышева родилась 4 апреля 1958 года в городе Алма-Ата. Училась в школе № 54, увлекалась прыжками в воду. Впервые попала в кино в 1972 году на фильм «Дождь», тогда режиссеру Серику Райбаеву требовалась дублерша умеющая хорошо плавать, Жанна подошла на эту роль. С 1975 года стала сниматься в фильмах киностудии «Казахфильм». В 1983 году окончила филологический факультет КазГУ им. Кирова. С 1981 года член Союза кинематографистов СССР. Член экспертного совета киностудии Казахфильм. Руководитель отдела «Киноактер» киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова".

Семья 
 муж — Құдайбергенов Жамбыл, актёр (17.05.1949 — 06.10.1990); 
 сын Худайбергенов Ержан (род.11.10.1976). Двое внуков — Жангир и Мадияр.

Фильмография

Награды 
 1976 году на Всесоюзном кинофестивале в г. Фрунзе получила 2-ю премию за «Лучшую женскую роль» в фильме «Храни свою звезду/Гаухартас».
 1990 — Заслуженная артистка Казахской ССР
 2001 — Победительница номинации «Актриса года» первого Национального фестиваля-конкурса «Человек года — Выбор года» «Алтын Адам»
 2001 — Орден Курмет.
 2008 — Орден Парасат

Примечания

Ссылки 
 «Больше, чем любовь. Жамбыл Кудайбергенов и Жанна Куанышева» интервью

Персоналии:Казахфильм
Кавалеры ордена Парасат
Кавалеры ордена «Курмет»
Заслуженные артисты Казахской ССР
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены Союза кинематографистов СССР